Eva Johansson kan syfta på:
 Eva Johanson (1924–2010), svensk psykiater
 Eva Johansson (politiker), född 1947
 Eva Johansson (simhoppare) (1955–2015)
 Eva Johansson (översättare), född 1954
 Ewa Johansson (född 1964), svensk friidrottare 
 Ewa Christina Johansson (född 1964), svensk författare